Пол Этиянг (; 15 августа 1938, Тороро, протекторат Уганда — 31 декабря 2020) — угандийский дипломат и государственный деятель, и.о. министра иностранных дел Уганды (1973).

Биография 

Окончил колледж Бусога и колледж (впоследствии Университет Макерере).

С 1964 г. работал в системе МИД Уганды:
 1964—1965 гг. — секретарь, помощник министра иностранных дел,
 1965—1966 гг. — третий секретарь,
 1966—1967 гг. — второй секретарь посольства Уганды в СССР,
 1967—1968 гг. — первый секретарь представительства Уганды при ООН,
 1968 г. — первый секретарь посольства в Великобритании,
 1969—1971 гг. — посол Уганды в Великобритании,
 1971 г. — руководитель протокола и маршал дипломатического корпуса Уганды,
 1971—1973 гг. — постоянный секретарь МИД,
 май-октябрь 1973 г. — и. о. министра иностранных дел Уганды,
 1973—1974 гг. — статс-секретарь МИД,
 1974—1976 гг. — первый заместитель министра иностранных дел.

Затем работал на других ответственных должностях в правительстве страны:
 1976—1978 гг. — заместитель министра транспорта и коммуникаций, 
 1978—1979 гг. — заместитель министра транспорта, 
 1988—1989 гг. — заместитель министра регионального сотрудничества,

С 1989 г. — заместитель министра торговли Уганды.

В 1978—1987 гг. являлся помощником Генерального секретаря Организации африканского единства.

Источники 

http://prabook.com/web/person-view.html?profileId=1302211

Министры иностранных дел Уганды
Послы Уганды в Великобритании